Vera (filme) — filme de 1987 do diretor brasileiro Sérgio Toledo, baseado no livro autobiográfico A queda para o alto de Sandra Mara Herzer
Vera (canção) — canção da banda britânica Pink Floyd
Tufão Vera — tufão de 1959

Geografia 

Vera (Santa Fé) — comuna
Vera (departamento)

Vera (Mato Grosso) — município

Vera (Almeria) — município
Vera de Bidasoa — município em Navarra, também chamado de Bera
La Vera — comarca

Vera (Oklahoma) — cidade

Desambiguações de topônimos